

Sigle 
 Datalink – livello dell'architettura di rete basata sul modello ISO/OSI per l'interconnessione di sistemi aperti
 Decreto-legge – atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge
 Defensive lineman – ruolo del football americano
 Démocratie libérale  – partito politico francese
 Democrazia del Lavoro  – partito politico italiano
 Democrazia è Libertà - La Margherita  – partito politico italiano
 Deposito locomotive – impianto ferroviario al quale sono assegnate le locomotive, le automotrici ed eventualmente altri mezzi 
 Deputy lieutenant – titolo del Regno Unito
 Dual Layer  – doppio strato
 Limite di rivelabilità (Detection limit) – nell'analisi chimica, il valore misurato per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è β, essendo data la probabilità α di dichiarare erroneamente la sua presenza
 Direttore dei lavori – figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere

Codici 
 DL – codice vettore IATA della Delta Air Lines
 DL – codice ISO 3166-2:AL del Distretto di Delvina (Albania)
 DL – codice ISO 3166-2:GN di Dalaba (Guinea)
 DL – codice ISO 3166-2:IE della contea di Donegal (Repubblica d'Irlanda)
 DL – codice ISO 3166-2:IN di Delhi (India)

Informatica 
 <dl>...</dl> – elemento HTML che crea un elenco di definizioni
 Logica descrittiva (DL) – famiglia di formalismi utilizzati per rappresentare la conoscenza in un dominio di applicazione

Altro 
 dl – simbolo SI del decilitro
 DL – targa automobilistica di Deutschlandberg (Austria)
 DL – targa automobilistica di Döbelin (Germania)
 DL – targa automobilistica di Sangihe (Indonesia)
 DL – targa automobilistica della città di Legnica (Polonia)
 DL – cinquecentocinquanta nel sistema di numerazione romano

Altri progetti